Clímax — ponto alto de tensão do drama
Clímax (figura de estilo)
Comunidade clímax — conceito da ecologia
Clímax (álbum) — de Marina Lima, lançado em 2011